Der Dreiband Grand Prix 1998/1 war das 74. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 21. bis zum 23. September 1998 in Rotterdam statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „AHOY INTERMIDGET DREIBAND 1998“ ausgetragen.

Geschichte 
Dick Jaspers gewann in Rotterdam seinen zehnten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Torbjörn Blomdahl mit 3:0 Sätzen. Platz drei sicherte sich Henk Habraken durch einen 2:1-Sieg gegen Semih Saygıner.

Turniermodus 

Ob eine Qualifikationsrunde gespielt wurde, ist nicht bekannt. Das komplette Turnier (bis auf das Spiel um Platz drei) wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

Abschlusstabelle

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1998/1
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Rotterdam